Il Collio Goriziano Riesling Italico è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini.
odore: speciale, caratteristico.
sapore: asciutto, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati 
ANTIPASTI E PIATTI DI PESCE

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  1373,05  
Gorizia  (1991/92)  1158,18  
Gorizia  (1992/93)  1163,61  
Gorizia  (1993/94)  777,39  
Gorizia  (1994/95)  563,47  
Gorizia  (1995/96)  413,57  
Gorizia  (1996/97)  447,51

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling Italico